Médecin légiste, un praticien spécialiste des aspects légaux des pratiques médicales.

 En Chine, l'école des légistes apparut dès le  Au , cette école qui "faisait reposer sur la seule volonté du souverain le maintien de l'ordre éternel du monde" se développa durant la période des Royaumes combattants et triompha avec la victoire du prince de Ts'in, qui eut pour conseiller le meilleur théoricien de cette école, Han Fei Zi (280-233). Voir également légisme.

 En France, les légistes sont apparus dès le  à la cour de Saint-Louis. Ils s'appuyaient sur l'ancienne conception romaine de l'État. Ils ont permis à Philippe le Bel de faire évoluer la monarchie féodale vers une monarchie centralisée. Comme en Chine entre le VIIIe et le IIIe s. av. J.-C., les légistes sont apparus en France au moment où la féodalité commençait à vaciller au profit d'un pouvoir plus centralisé. Ils sont formés au droit romain et font évoluer une monarchie féodale, où les pouvoirs du roi sont limités par ses vassaux, vers une monarchie absolue. Ce sont les "premiers artisans de l'absolutisme en France".

Pour ces deux derniers articles, cf. Michel Mourre, Dictionnaire encyclopédique d'histoire en 8 vol., 1978, vol.5, entrée "Légistes", p. 2623.